Calendrier romain peut faire référence à :
 le calendrier romain, utilisé dans la Rome antique jusqu'à l'introduction du calendrier julien ;
 le calendrier romain, une partie du missel romain dans la liturgie catholique.